UVN ist Abkürzung für:
 Unternehmerverbände Niedersachsen, Wirtschaftsverband
 Ultra Violett and Near Infrared Sounder, Instrument des Sentinel (Satellit)
 Univision Communications, Medienunternehmen

Abkürzung